Дискография американского рэпера Tony Yayo, который выпустил 1 студийный альбом, 27 видеоклипов, 7 синглов и 16 микстейпов.

Альбомы

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

Самого артиста

При участии других артистов

Другие песни 

 a.  «Drama Setter» charted only on the Hot R&B/Hip-Hop Singles Sales chart.

Выступления гостей

Видеоклипы

В качестве ведущего исполнителя

Примечания 

Tony Yayo
Tony Yayo